Desa Gondosuli kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Gondosuli (administrativ by i Indonesien, lat -7,30, long 110,11), Jawa Tengah, 
 Desa Gondosuli (administrativ by i Indonesien, lat -7,67, long 111,18), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar